Rakitnica kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Rakitnitsa (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Stara Zagora, 
 Rakitnitsa (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Bregovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar